«Еле́на» () — трагедия древнегреческого драматурга Еврипида, поставленная в 412 году до н. э.

Действующие лица 
 Елена
 Тевкр
 Феоноя
 Феоклимен
 Менелай
 Диоскуры

Сюжет 
В “Елене” Еврипида, Парис, по устроению Геры, уносит только призрак Елены, сделанный из эфира. Настоящую же царевну богиня перенесла в Египет, в дом Протея. Царь умер и правит его сын, Феоклимен, который добивается руки Елены, но та хранит верность мужу и помнит слова Гермеса: “В Спарту с мужем ты вернешься; узнает он, что не была ты в Трое, не застилала ложа никому”. В это же время, Елену ненавидят греки и обвиняют во всех своих несчастьях. Но Еврипид прямо указывает, что она - не заслуживает подобной ругани в свой адрес. 

Однажды Елена встречает Тевкра, ахейца, сына царя Телемона, от которого она узнает о смерти своей матери, Леды; о полном сожжении Трои и о том, что Менелай, схватив неверную жену (призрак Елены) пропал без вести. После этого она начинает оплакивать мужа, думая, что он умер. Но все таки идет к сестре царя Феоклимена, пророчице Феоное, которая говорит, что Менелай еще жив. И действительно, Елена вскоре сама встречается с ним: Менелай потерпел кораблекрушение и теперь, грязный, в лохмотьях, бродит по Египту. Сначала он не верит девушке, считает ее демоном, ведь сам потащил жену “за золотые косы” и взял к себе. Но выходит вестник и говорит, что та Елена - правда призрак, который уже вернулся к своему отцу Эфиру, а в Египте - настоящая царевна. Тогда Елена и Менелай  уговаривают всевидящую Феоною не выдавать их брату, чтобы сбежать. Елена же предлагает с Феоклименом поступить так: она снимет волосы и притворится будто бы пришла весть о смерти Менелая в море, а затем попросит отпустить ее на корабле почтить гибель мужа по “эллинскому” обычаю. Печальным вестником притворился сам Менелай. Феоклимен же выслушав все это, и получив обещание Елены выйти за него замуж, отпускает пару почтить умершего и дает им корабль с гребцами и все необходимое для жертвоприношения (бык, меч и т.д.). Так, Елена и Менелай спасаются из Египта. 

Когда Феоклимен узнал об обмане к нему спускаются Диоскуры и вещают, что все произошло по воле богов и незачем винить в этом свою сестру Феоною, Елена же и вовсе, после смерти наречется богиней, так как “..к благородным милостивы боги; лишь низкой черни горесть суждена”.

Публикации текста 
 Еврипид. Елена. Перевод Иннокентия Анненского // Еврипид. Трагедии. М., 1980. Т.2. С. 65-144.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
Еврипид. Трагедии. / Пер. Инн. Анненского, ст. М. Л. Гаспарова и В. Н. Ярхо, прим. В. Н. Ярхо. Отв. ред. М. Л. Гаспаров. (Серия «Литературные памятники»). В 2 т. М.: Ладомир-Наука, 1999. (переизд.: М.: Ладомир-Наука, 2006)

Трагедии Еврипида
412 год до н. э.